Знак монетного двора — нанесённые на монете маленькие буквы или знаки (кресты, звёздочки, точки и т. д.), которые служат символом того монетного двора, где отчеканена монета.

История 

Знак монетного двора изначально был введён для контроля монетных дворов. Он давал возможность определить происхождение неполновесных монет, монет, отчеканенных из низкопробного металла, и принять соответствующие меры. Знаки монетного двора впервые встречаются уже на античных монетах.

Знаки монетных дворов по странам

Австрия 
Информация о знаках монетных дворов Австрии приведена согласно каталогу монет 1801—1900-х годов Краузе.

Германия

США

Примечания 

Монетное дело
Элементы монеты